Love’s Labour’s Lost ist der Originaltitel folgender Werke:
 Verlorene Liebesmüh, Komödie von William Shakespeare (1598)
 Verlorene Liebesmüh (1985), britischer Fernsehfilm von Elijah Moshinsky (1985)
 Verlorene Liebesmüh’, britisch-amerikanische Filmkomödie von Kenneth Branagh (2000)
 Verlorene Liebesmüh (Oper), Oper von Nicolas Nabokov nach einem Libretto von W. H. Auden und Chester Kallman, deutsche Version von Claus H. Henneberg (1973)